Алдуин (Альдуин; ) — мужское имя. Известные носители:
 Алдуин — латинизированное имя лангобардского короля Аудоина
 Алдуин I — граф Ангулема (886—916)
 Алдуин II — граф Ангулема (1028—1032)